August von Loehr ist der Name folgender Personen:

* August von Loehr (Ingenieur) (1847–1917), österreichischer Eisenbahningenieur und Sammler
 August von Loehr (Numismatiker) (1882–1965), österreichischer Numismatiker